Пламен Петков може да се отнася за някой от следните българи:
 Пламен Петков (р. 1945), учен (ст.н.с.), хидромелиоратор
 Пламен Петков (р. 1956), дипломат (посланик)
 Пламен Петков (р. 1970), журналист, сценарист
 Пламен Петков, почетен консул на Сиера Леоне в Бургас
 Пламен Петков, гимнастик, европейски шампион
 Пламен Петков, барабанист
 Пламен Петков, футболист
 Пламен Петков, актьор

Източници 

 Цитирани източници